Flieher ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Flieher (* 1969), österreichischer Journalist, Kulturredakteur und Kolumnist der "Salzburger Nachrichten"
 Karl Flieher (1881–1958), österreichischer Landschafts- und Vedutenmaler